Флорианополис:

 Флорианополис — город в Бразилии, столица штата Санта-Катарина.
 Флорианополис  — агломерация в Бразилии, штат Санта-Катарина.
 Флорианополис — микрорегион в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.
 Флорианополис (авиабаза) — военно-воздушная база ВВС Бразилии.
 Флорианополис (клуб по хоккею на траве) — бразильский клуб по хоккею на траве.